Ратьзя́ () — столица провинции Кьензянг в южном Вьетнаме. Расположен в дельте Меконга, на побережье Сиамского залива и одноименной бухты.

Город находится в 1969 км от Ханоя и в 250 км от Хошимина.

Административное деление 
Современное деление город получил в 2005 году, когда получил статус города провинциального подчинения (ранее — уездный городок). Ратьзя подразделяется на 11 городских округов (phường) и 1 сельскую коммуну (xã): Vinh Thanh Van, Vinh Thanh, Vinh Lac,Vinh Lo, Vinh Quang, An Hoa, An Binh, Rach Soi, Vinh Thong, Vinh Hiep, Phi Thong (коммуна).

По проекту развития предполагается расширение города в сторону моря — строительство двух районов.

Транспорт 
Аэропорт с вылетами в Хошимин и Фукуок находится в 10 км юго-восточнее города. Две речные (Ратьзя и Ратьмео) и автобусные станции.

Климат

Примечания 

Города провинциального подчинения Вьетнама
Кьензянг